Karn bezeichnet im deutschen Sprachgebrauch:

  in der Erdgeschichte die älteste (unterste) chronostratigraphische Stufe der Obertrias, siehe Karnium

Karn ist der Familienname folgender Personen:

 Julie Karn (* 1996), kanadische Fußballspielerin
 Michael „Mike“ Karn (* 1966), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Mick Karn (1958–2011), englischer Bassist
 Phil Karn (* 1956), US-amerikanischer Elektroingenieur
 Richard Karn (* 1956), US-amerikanischer Schauspieler und Showmaster

Siehe auch:
 Carn